

Особи 

 Антоніо Вільявісенсіо — член урядового Тріумвірату Сполучених Провінцій Нової Гранади
 Хосе Франсіско Севальйос Вільявісенсіо — еквадорський футболіст

Топоніми 

 Вільявісенсіо — місто в Колумбії
 Вільявісенсіо-де-лос-Кабальєрос — муніципалітет в Іспанії